Ла Пиједад има више значења:

 Ла Пиједад (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Пиједад (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пиједад (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједад (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједад (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједад (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједад (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједад (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједад, Сан Антонио (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједад (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пиједад (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пиједад (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пиједад (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пиједад (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пиједад (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пиједад (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Ла Пиједад (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пиједад (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пиједад, Сан Мигел Колорадо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Пиједад (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пиједад (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједад (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједад (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједад (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједад (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједад (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједад (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједад (Тлакохалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пиједад (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику